Сосно́вый переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «сосна».

Россия 
 Сосновый переулок — улица в Екатеринбурге.
 Сосновый переулок — улица в Липецке.
 Сосновый переулок — улица в городе Орле.
 В Санкт-Петербурге:
 Сосновый переулок — улица в Красносельском районе.
 Сосновый переулок — улица в Зеленогорске.
 Сосновый переулок — улица в Ломоносове.
 Сосновый переулок — улица в Парголово (Осиновая Роща).
 Сосновый переулок — улица в Тольятти.
 В Томске:
 Сосновый переулок — улица в Октябрьском районе;
 Сосновый переулок — улица в Лоскутове;
 Сосновый переулок — улица в Тимирязевском;
 Сосновый проезд.

Украина 
 Сосновый переулок — улица в городе Полтаве.
 Сосновый переулок — улица в Чернигове.

См. также 
 Сосновая аллея
 Сосновая улица